Высо́тный переулок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Высотный переулок — переулок в Сочи.
 Высотный переулок — переулок в Хабаровске.

См. также 
 Высотная улица
 Высотный проезд